Widengren ist der Familienname folgender Personen:

 Geo Widengren (1907–1996), schwedischer Orientalist und Religionswissenschaftler
 Henken Widengren (1910–1989), schwedischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Per Viktor Widengren (1909–1976), schwedischer Automobilrennfahrer